Сен-Манде:

 Сен-Манде () — коммуна в департаменте Валь-де-Марн, восточном пригороде Парижа.
 Сен-Манде () — озеро в Венсенском лесу.
 Сен-Манде () — бывшая коммуна в департаменте Луар и Шер, нынче включена в состав коммуны .
 Сен-Манде () — станция на первой линии Парижского метро.
 Сен-Манде () — одни из городских ворот Парижа, расположены в Венсенском лесу.